Domin může být:

 dominantní člověk (ženská obdoba je domina)
 domácká verze křestního jména Dominik
 Domin (rybník) – rybník u Českých Budějovic, součást přírodní rezervace Vrbenské rybníky

příjmení
 Czesław Domin (1929–1996) – polský římskokatolický biskup
 Karel Domin (1882–1983) – univerzitní profesor systematické botaniky Univerzity Karlovy
 Lev Ďomin (1926–1998) – sovětský kosmonaut ruské národnosti